Победителките от Ю Ес Оупън 2009 Серина Уилямс и Винъс Уилямс трябваше да защитават титлата си, но Серина се отказа поради контузия в крака, а Винъс се пусна единствено в схемата на сингъл.

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвъртфинал)
  Лизел Хубер /  Надя Петрова
  Нурия Лягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (1 кръг)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (осминафинал)
  Лиса Реймънд /  Рене Стъбс (четвъртфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова
  Юн-Джан Чан /  Цзе Джън (полуфинал)
  Анабел Медина Гаригес /  Дзи Ян (2 кръг)
  Кара Блек /  Анастасия Родионова (полуфинал)
  Мария Кириленко /  Агнешка Радванска (осминафинал)
  Алиса Клейбанова /  Екатерина Макарова (2 кръг)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Моника Никулеску /  Шахар Пеер (осминафинал)
  Елена Веснина /  Вера Звонарьова (четвъртфинал)
  Бетани Матек /  Мегън Шонеси (четвъртфинал)
  Су-Вей Хсие /  Шуай Пън (2 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на САЩ